Raupe steht für:

 das Jungstadium (Larve) von Schmetterlingen, siehe Raupe (Schmetterling)
 das Jungstadium von Pflanzenwespen, siehe Afterraupe
 ein Fahrgeschäft auf Jahrmärkten, siehe Berg- und Talbahn
 ein Versteifungssteg von Helmen, siehe Feuerwehrhelm
 Spurstreifen eines Schweißvorgangs, siehe Schweißen
 Synonym für Gleiskette
 Baumaschinen, siehe Raupenfahrzeuge
 Ein Gebirkskamm in der Antarktis, siehe Åma

Siehe auch:
Die kleine Raupe Nimmersatt
Caterpillar (Begriffsklärung)